Усть-Уда — посёлок (в 1962—2019 гг. — посёлок городского типа) в Иркутской области России. 

Административный центр Усть-Удинского района. Образует Усть-Удинское муниципальное образование со статусом сельского поселения (в 2006—2019 гг. — городского поселения) как единственный населённый пункт в его составе.

История 
Населённый пункт основан в 1962 году для размещения населения, эвакуированного при заполнении Братского водохранилища. Название унаследовал от близлежащей затопленной деревни, которая в свою очередь получила название от реки Уда. 

С 1962 года до 2019 года Усть-Уда имела статус посёлка городского типа.

Население

Культура 
 Усть-Удинский районный краеведческий музей
 Музей истории школы п. Усть-Уда

СМИ 
 Газета «Усть-Удинские вести»

Достопримечательности 
 Храм Богоявления

Известные уроженцы 
 Писатель Валентин Григорьевич Распутин, один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы»

Ссылки 
Официальный сайт администрации посёлка Усть-Уда

Примечания

Источники 
 tvust-uda.ru
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Иркутской области
 ОКАТО
 weather-in.ru — погода в г. Усть-Уда (Иркутская область, Усть-Удинский район) — прогноз погоды в России на 3 и 5 дней

Населённые пункты Усть-Удинского района
Бывшие посёлки городского типа Иркутской области
Районные центры Иркутской области
Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области
Упразднённые городские поселения Иркутской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году